Toshio Masuda peut désigner :
 Toshio Masuda (1959-), un compositeur japonais ;
 Toshio Masuda (1927-), un réalisateur japonais.